Notukeu est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Notukeu, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1912-1934)
Notukeu-Willow Bunch, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1934-1975)

Homonymie de toponyme